Женская национальная сборная Германии по софтболу — представляет Германию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация бейсбола и софтбола Германии (), ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Германии по софтболу

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Германии, официальный сайт)
 
  (твиттер-страница Федерации Германии)
 
 

Германия
Софтбол в Германии
Софтбол женская